La princesa Estela de Suecia (en sueco: Estelle Silvia Ewa Mary Bernadotte; Solna, Suecia, 23 de febrero de 2012) es la hija primogénita de la princesa Victoria de Suecia y de Daniel Westling. Ostenta los títulos de princesa de Suecia y duquesa de Östergötland, y el tratamiento de Alteza Real. Es la segunda heredera al trono de Suecia, tras su madre, la princesa heredera Victoria de Suecia.

Biografía

Nacimiento 
En agosto de 2011, la Casa Real anunció que la princesa heredera estaba esperando su primer hijo.

Estela nació el 23 de febrero de 2012 en el Hospital Universitario Karolinska de Solna, a las afueras de Estocolmo, a la 4:26. Al nacer pesó 3280 gramos y midió 51 centímetros.

El 25 de febrero de 2012 se llevó a cabo una reunión del gabinete en el Palacio Real, a las 11:15, donde su abuelo el rey Carlos XVI Gustavo, anunció su nombre y su ducado. A continuación, se llevó a cabo un Te Deum en la capilla del Palacio Real,.

Desde su nacimiento, la princesa Estela vive en el Palacio de Haga en Estocolmo.

Nombre

 Estela (Estelle): Nombre de la esposa de Folke Bernadotte, conde de Wisborg: Estelle Romaine Manville; el nombre les gustó a los padres de la niña.
 Silvia (Silvia): Nombre de su abuela materna, la reina Silvia de Suecia. 
 Eva (Ewa): Nombre de su abuela paterna, Ewa Westring Westling.
 María (Mary): Nombre de su madrina, la princesa María de Dinamarca.

Bautismo 

Fue bautizada el 22 de mayo de 2012 en la Iglesia del Palacio Real. Llevaba el traje de encaje utilizado anteriormente por su tatarabuelo el rey Gustavo VI Adolfo, su bisabuelo el príncipe Gustavo Adolfo y su abuelo, el rey Carlos XVI Gustavo y su madre la princesa Victoria.

Tuvo cinco padrinos: el príncipe Haakon de Noruega, el príncipe Guillermo de los Países Bajos (actual rey de los Países Bajos), la princesa heredera María de Dinamarca, el príncipe Carlos Felipe de Suecia (su tío materno) y Anna Westling Söderström (su tía paterna).

En el bautismo fue condecorada con la orden de los Serafines.

Hermano 
 Óscar de Suecia, nacido el 2 de marzo de 2016.

Educación 
A los dos años, la futura reina empezó sus estudios en la Äventyret Preschool en Danderyd, a las afueras de Estocolmo. En octubre de 2016, la Casa Real anunció que Estela cambiaría a un colegio Montessori en Djugarden, por motivos de logística.

El 21 de agosto de 2018 comenzó la educación primaria en el Campus Manilla situado en Djurgården.

Princesa de Suecia 

Su primera aparición pública se produce el 30 de abril de 2012 durante la celebración, en el Palacio Real, del 66 cumpleaños de su abuelo el rey Carlos Gustavo.

En mayo de 2014, con dos años, asistió a su primer acto oficial, una visita a su ducado, Östergötland, junto a sus padres.

Desde su nacimiento participa todos los años en actos junto con sus padres, como en las celebraciones del Día Nacional de Suecia, los cumpleaños de su madre y las bodas y bautizos reales de su familia. En junio de 2015 formó parte del cortejo nupcial en la boda de sus tíos los príncipes Carlos Felipe y Sofía.

Títulos y distinciones honoríficas

Títulos y tratamientos 
23 de febrero de 2012-presente: Su Alteza Real, la princesa Estela de Suecia, duquesa de Östergötland.

(En sueco: Hennes kungliga höghet, Prinsessan Estelle av Sverige, hertiginna av Östergötland)

Distinciones honoríficas suecas 
  Dama de la Orden de los Serafines (22/05/2012).
  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Rubí del Rey Carlos XVI Gustavo (15/09/2013).
  Medalla Conmemorativa del 70 cumpleaños del Rey Carlos Gustavo XVI (30/04/2016).

Ancestros

Enlaces externos 
 Página oficial De La Casa Real Sueca
Página oficial de SAR, la princesa Estela  (en inglés)

Referencias 

Nobles de Suecia del siglo XXI
Familia Real Sueca
Princesas de Suecia (casa de Bernadotte)
Niños de la realeza
Damas de la Orden de los Serafines